Dit is een lijst van schepen die deelgenomen hebben aan de Koningsvaart op 30 april 2013 tijdens Koninginnedag 2013.

Voor de deelnemende schepen die ingeschreven staan in het register van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten zie het overzicht alhier.

Koningsvaart
Troonswisseling in Nederland (2013)